Technical Ecstasy е седми студиен албум на британската хевиметъл група Black Sabbath, издаден през 1976 г. Албумът е поредния отдалечаващ групата от първоначалното ѝ мрачно звучене, което е станало запазена марка на Sabbath. Докато текстовете са за дилъри на наркотици, проституция и травестити, музиката сама по себе си е мрачна и така песни като Rock 'n' Roll Doctor и It's Alright (изпети от Бил Уорд – решение подкрепено от Ози) са много по-различни от ранните записи на групата. Освен това групата продължава да експериментира с клавишните и синтезаторът, а в парчето She's Gone е включен и оркестър.

Озбърн напуска групата малко след излизането на албума. Все пак Sabbath ще се съберат отново през 1978 г., за Never Say Die!.

Обложката на Technical Ecstasy е направена от Hipgnosis и представлява два робота правещи секс. Веднъж Ози Озбърн я определя като „два робота, чукащи се на ескалатор“. В британското издание от вътрешната страна са включени текстовете на песните.

It's Alright често е изпълнявана от Guns N' Roses и е включена в концертния им албум Live Era '87-'93.

Състав 
 Ози Озбърн – вокали
 Тони Айоми – китара
 Гийзър Бътлър – бас
 Бил Уорд – барабани, вокали в It's Alright

Песни 
Всички песни са написани от Тони Айоми, Гийзър Бътлър, Бил Уорд и Ози Озбърн.

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1976 година